Варша́вська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Варшава, столиці Польщі.

 Варшавська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Звягель.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Ірпінь.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Ковель.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Мукачево.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Сарни.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Слов'янськ.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Варшавська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці